Ричард Тайлер Блевинс (род. 5 июня, 1991), более известный как Нинзя, - американский стример, блогер и киберспортсмен.   По состоянию на сентябрь 2022 года является стримером с наибольшим количеством подписчиков (более 18 млн.) на платформе Twitch.

Биография 
Родился 5 июня 1991 года в США, его предки - выходцы из Уэльса. В юношестве увлекался футболом. По окончанию учебы решил участвовать в киберспортивных турнирах и заниматься стримингом профессионально.

Примечания